Харлан — село в Індії, штат Раджастхан.

 Харлан Володимир Пилипович (* 1954) — заслужений працівник сільського господарства України.
 Харлан М. — представник гетьмана Петра Дорошенка на Варшавському сеймі у жовтні 1670 року
 Харлан Ольга Геннадіївна — українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.
 Харлан Ольга Дмитрівна — український мовознавець.
 Файт Харлан — німецький актор, режисер.

Примітки

Див. також 
 Гарлан